Хенри Вилијам Делглиш Кавил (; 5. мај 1983) британски је глумац. Најпознатији је по улози Супермена у филмовима Човек од челика (2013), Бетмен против Супермена: Зора праведника (2016) и Лига правде (2017), те по улози Гералта од Ривије у телевизијској серији Вештац (2019).

Филмографија 

|-
| 2001. || Лагуна || -{Laguna}- || Томас Апреа || 
|-
| 2002. || Гроф Монте Кристо || -{The Count of Monte Cristo}- || Алберт Мондего || 
|-
| 2003. || Касандрин замак || -{I Capture the Castle}- || Стивен Коли|| 
|-
| 2005. || Господари пакла 8: Свет пакла || -{Hellraiser: Hellworld}- || Мајк|| 
|-
| 2006. || Тристан и Изолда || -{Tristan & Isolde}- || Мелот|| 
|-
| 2006. || Црвенкапа || -{Red Riding Hood}- || Ловац || 
|-
| 2007. || Звездана прашина || -{Stardust}- || Хамфри|| 
|-
| 2009. || Шта год успева || -{Whatever Works}- || Ренди Ли Џејмс|| 
|-
| 2009. || Крвави поток || -{Blood Creek}- || Еван Маршал|| 
|-
| 2011. || Бесмртници || -{Immortals}- || Тезеј || 
|-
| 2012. || Хладна светлост дана || -{Cold Light of Day}- || Шо|| 
|-
| 2013. || Човек од челика || -{Man of Steel}- || Кларк Кент/Супермен || номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољег глумца у акционом филму
|-
| 2015. || Шифра U.N.C.L.E. || -{The Man from U.N.C.L.E.}- || Наполион Соло|| 
|-
| 2016. || Бетмен против Супермена: Зора праведника || -{Batman v Superman: Dawn of Justice}- || Кларк Кент/Супермен|| 
|-
| 2016. || Кула од песка || -{Sand Castle}- || капетан Сиверсон|| 
|-
| 2017. || Лига правде || -{Justice League}- || Кларк Кент/Супермен|| 
|-
| 2018. || Немогућа мисија: Разилажење || -{Mission: Impossible – Fallout}- || Аугуст Волкер|| 
|-
| 2018. ||  || -{Night Hunter}- || Валтер Маршал|| 
|-
| 2020. || Енола Холмс || -{Enola Holmes}- || Шерлок Холмс|| 
|-
| 2021. || Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Кларк Кент/Супермен || 
|- 
| 2022. || Црни Адам || -{Black Adam}- || Кларк Кент/Супермен || непотписани камео
|-
| 2022. || Енола Холмс 2 || -{Enola Holmes 2}- || Шерлок Холмс || 
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 2002. || Мистерија инспектора Линлија || -{The Inspector Lynley Mysteries}- || Час Квилтер|| епизода: -{Well-Schooled in Murder}-
|-
| 2002. || Збогом, господине Чипс || -{Goodbye, Mr. Chips}- || Војник Коли || ТВ филм
|-
| 2003. || Убиства у Мидсамеру || -{Midsomer Murders}- || Сајмон Мејфилд||епизода: -{The Green Man}-
|-
| 2007–2010 || Тјудорови || -{The Tudors}- || Чарлс Брандон|| 38 епизода
|-
| 2018 || || -{Running Man}- || сам себе || 410. епизода
|-
| 2019–данас || Вештац || -{The Witcher}- || Гералт од Ривије || главна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1983.
Британски глумци